Botsch steht für

 Botsch, eine ehemalige Adelsfamilie in Tirol
 den deutschen Namen eines Ortes in Rumänien, siehe Batoș

Botsch ist der Familienname folgender Personen:
 Gideon Botsch (* 1970), deutscher Politikwissenschaftler und Publizist
 Marcus Botsch (1961–2012), deutscher Designer
 Silke Botsch (* 1967), deutsche Filmeditorin
 Walter Botsch (1897–1969), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Boč
 Botch